Charops () steht für:

in der griechischen Mythologie:
 Charops (Vater des Oiagros), Großvater des Orpheus
 Charops (Sohn des Hippasos), ein trojanischer Kämpfer
 Charops (Beiname), ein Beiname des Herakles
 Charops (Gatte der Oie)
 Charops (Archon), der erste Archon mit zehnjähriger Amtszeit in Athen
 der Vater des Nireus, siehe Charopos
 ein Hund des Aktaion